Mūrmuiža steht für folgende Ortschaften in Lettland:
 Mūrmuiža (Bezirk Beverīna)
 Mūrmuiža (Bezirk Jelgava)